NGC 1326A (другие обозначения — ESO 357-28, MCG -6-8-13, AM 0323-363, FCC 37, PGC 12783) — галактика в созвездии Печь.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Галактика входит в Скопление Печи.

Галактика NGC 1326A входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1326A в группу также входят ещё 22 галактики.

Примечания 

 

1326
Печь (созвездие)
Скопление Печи